Alep Rissajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Alep Rissajaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (26,3 ha)
Alep Rissajaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (34,6 ha)

Se även
Rissajaure

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn